Fadenkreuz steht für:

 Fadenkreuz, umgangssprachliche Bezeichnung für das Absehen in einem Zielfernrohr
 Fadenkreuz (Heraldik), Gestaltungselement in der Heraldik
 Fadenkreuz, eine Strichplatte, siehe Fadennetz

Im Fadenkreuz steht für:

 Im Fadenkreuz (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2000–2001) 
 Im Fadenkreuz – Allein gegen alle, US-amerikanischer Film von John Moore (2001)
 Im Fadenkreuz II – Achse des Bösen, US-amerikanischer Film von James Dodson (2006)
 Tatort: Im Fadenkreuz, deutscher Fernsehfilm von Thomas Engel (1981)

Siehe auch:
 Fadenkreuzokular, Sonderform des Okulars